Carl Fedeler ist der Name folgender Personen:

* Carl Justus Fedeler (1837–1897), deutscher Marinemaler
 Carl Justus Harmen Fedeler (1799–1858), deutscher Marinemaler